Topolița se poate referi la:

 Topolița, sat în comuna  Grumăzești, România
 Topolița, sat în Obștina Aitos, Regiunea Burgas, Bulgaria

Altele 
 Topoliceni

Vezi și 
 Toplița (dezambiguizare)
 Râul Toplița (dezambiguizare)

Toponime slave